Слободищево — название нескольких населённых пунктов:
 Слободищево — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Слободищево — деревня в Красносельском районе Костромской области.
 Слободищево — деревня в Дмитровском районе Московской области.